Juhász Ernő (1907–1981) labdarúgó, edző
Juhász Ernő (1939–2004) orientalista, diplomata